«Perfect» — четвёртый и последний сингл группы Simple Plan с дебютного студийного альбома No Pads, No Helmets... Just Balls. Сингл вышел 26 августа 2003 года.

Список композиций 
 «Perfect» — 4:41
 «Perfect (Акустическая версия)» — 4:30
 «Happy Together»
 «Perfect» (Видеоклип) — 5:01

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2001 года
Панк-рок-песни